Julio Peralta och Horacio Zeballos var regerande mästare, men Peralta valde att inte deltaga detta år. Zeballos spelade tillsammans med Leonardo Mayer, men de förlorade i den första omgången mot Pablo Cuevas och Nicolás Jarry.

Oliver Marach och Jürgen Melzer vann titeln efter att ha besegrat Robin Haase och Wesley Koolhof med 6–2, 7–6(7–3) i finalen.

Seedning

  Ivan Dodig /  Mate Pavić (Semifinal)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (Kvartsfinal)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (Mästare) 
  Robin Haase /  Wesley Koolhof (Final)

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Romain Arneodo /  Andrej Vasilevskij (Första kvalomgången)  
  Hans Podlipnik Castillo /  David Vega Hernández (Kvalificeringsmatch)

Kvalificerade
  Julian Lenz /  Daniel Masur

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2019 – Dubbel
Hamburg European Open 2019 – Dubbel